Gäb ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wilhelm Gäb (* 1936), deutscher Tischtennisspieler
 Sebastian Gäb (* 1982), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 GAEB
 GAB